Gente (studievereniging)
Genté (Frankrijk)